Tobar steht für:
 Tobar (Burgos), ein Dorf in der nordspanischen Provinz Burgos

Tobar ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Tobar (1907–1975), kolumbianischer Komponist und Violinist
 Armando Tobar (1938–2016), chilenischer Fußballspieler
 Carlos Tobar Zaldumbide (1912–1995), ecuadorianischer Diplomat und Politiker
 Hans David Tobar (1888–1956), deutscher Autor, Schauspieler und Kabarettist
 Héctor Tobar (* 1963), US-amerikanischer Schriftsteller
 Hector Tobar (1923–1991), chilenischer Grafiker
 Luis Alberto Luna Tobar (1923–2017), ecuadorianischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Cuenca
 Roberto Tobar (* 1978), chilenischer Fußballschiedsrichter